Прелучи има више значења:

 Прелучи (Бакау), насеље у округу Бакау у Румунији
 Прелучи (Салаж), насеље у округу Салаж у Румунији